Флаг Заречного (Пензенская область) — флаг городского округа ЗАТО город Заречный.
 Флаг Заречного (Свердловская область) — флаг городского округа Заречный.